Schlauchleitung steht
 in der Elektrotechnik für eine Schlauchleitung (Elektrotechnik),
 in der Hydraulik für eine Schlauchleitung (Hydraulik),
 im Feuerwehrwesen für einen Feuerwehrschlauch oder mehrere aneinandergekuppelte Feuerwehrschläuche.